Notopogon är ett släkte av fiskar. Notopogon ingår i familjen Centriscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Notopogon